Neato är ett släkte av spindlar. Neato ingår i familjen Gallieniellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Neato